Auletta kan syfta på:

 Auletta, Kampanien – en kommun i Italien
 Auletta (svampdjur) – ett släkte av svampdjur